Адольф Вільгельм Герман Кольбе (1818—1884) — німецький хімік-органік. Член Саксонської академії наук, іноземний член Лондонського королівського товариства.
 Броніслав Кольбе (1876—1941) — польський гірничий інженер.
 Ганс Кольбе (1882—1957) — німецький ландрат і військово-морський діяч, віце-адмірал.
 Георг Кольбе (1877—1947) — німецький скульптор. Його ім'я носить премія, що присуджується Союзом художників Берліна.
 Єжи Кольбе (1906—1977) — польський гірничий інженер, професор.
 Максиміліан Марія Кольбе (1894—1941) — польський святий францисканець новітнього періоду, загинув в Аушвіці, віддавши своє життя за одного з в'язнів.
 Петер-Міхаель Кольбе (* 1953) — німецький весляр, триразовий срібний призер літніх Олімпійських ігор, п'ятиразовий чемпіон світу, чемпіон Європи.
 Йоганн Казимир Кольбе фон Вартенберг (1643—1712) — бранденбурзький і прусський державний діяч, перший міністр Прусії, граф Священної Римської імперії.

 7315 Кольбе — астероїд головного поясу.
німецькі прізвища